Huvart ist der Familienname folgender Personen:

 Emil Huvart, Theaterdirektor des 19. Jahrhunderts
 Heinrich Huvart (1822–1873), deutscher Theaterschauspieler und -regisseur